OSK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oskarshamn (Svezia)
 ÖSK – Örebro Sportklubb, squadra calcistica svedese